Мехди Алияри (; род. , Иран) — иранский борец греко-римского стиля. Чемпион Азиатских игр 2014 года, двукратный чемпион Азии. Призёр чемпионата мира и Универсиады 2013 года.

Биография 
Борьбой начал заниматься в 1999 году.

На Универсиаде в Казани завоевал бронзовую медаль. Через год одержал победу на Азиатских играх в Инчхоне. Дважды подряд в 2015 и 2016 годах одержал победы на чемпионате Азии.

В октябре 2018 года стал бронзовым призёром чемпионата мира по греко римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Ирана
Чемпионы Азии по греко-римской борьбе
Чемпионы Азиатских игр по греко-римской борьбе